Man lebt nur zweimal steht für folgende Filme:

 James Bond 007 – Man lebt nur zweimal, britischer Film von Lewis Gilbert (1967)
 Das Duo: Man lebt nur zweimal, deutscher Fernsehfilm von Jörg Grünler (2006)
 Ein starkes Team: Man lebt nur zweimal, deutscher Fernsehfilm von Martin Kinkel (2021)